Орка () — власна назва.

Топоніми

Орка — парафія у муніципалітеті Фундан, Португалія.
 Орка — підводний вулкан в Британській Антарктичній Території.

Родовище 
 Орка — газове родовище в Індійському океані біля узбережжя Мозамбіку.

Orca 
 Orca Airways — колишня невелика канадська авіакомпанія місцевого значення зі штаб-квартирою в місті Ванкувер.
 Orca Browser — безкоштовний веббраузер і RSS-агрегатор на рушію Gecko, що працював під управлінням Windows.
 ORCA — програмний пакет для розрахунків методами квантової хімії.
 Orca — проєкт безпілотного підводного човна компаній Boeing та Huntington Ingalls Industries.

Інше 
 Косатка (Orcinus orca) — водний ссавець родини дельфінових.